Niittylampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niittylampi (sjö i Finland), Lappland, 
 Ängsvik Träsk, sjö, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar